W Rumunii
 Delureni – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Ionești
 Delureni – wieś w okręgu Bistrița-Năsăud, w gminie Urmeniș
 Delureni – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Ponoarele
 Delureni – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Valea Mare